Чемпіонат Катару з футболу 2006—2007 виграв клуб Ас-Садд.

Таблиця

Найкращі бомбардири 

 19 голів
  Юніс Махмуд (Аль-Гарафа)
 18 голів
  Емерсон Шейх (Ас-Садд)
 16 голів
  Жуау Томас (Аль-Арабі, Ар-Райян)
 12 голів
  Ісмаїл Аль-Аджмі (Еш-Шамаль)
 11 голів
  Родріго Грал (Аль-Хор)
  Амад Аль-Хосні (Катар СК)
  Міргані Аль-Заїн (Аль-Вакра)
  Ала Губаїль (Аль-Гарафа)
 10 голів
  Сабрі Лямуші (Ар-Райян)
  Бухаїб Ель Мубаркі (Аль-Арабі)
  Хусейн Алі (Умм-Салаль)

Примітки 

2006 у футболі
2007 у футболі
2006 у катарському спорті
2007  у катарському спорті